Fome — sensação fisiológica pela qual um corpo percebe que necessita de alimento para manter suas atividades inerentes à vida
Fome (1929) — filme neorrealista brasileiro
Fome (2008)  — filme britano-irlandês
Praia da Fome — praia no Brasil
Fomes — gênero de fungo

Desambiguações de cinema